Hati Hróðvitnisson is een wolf uit de Noordse mythologie die Máni, de personificatie van de Maan, achtervolgt om haar te verslinden. Zijn broer Sköll doet hetzelfde met Sól, de personificatie van de Zon. Wanneer Ragnarok aanbreekt zullen zij beide in hun opzet slagen.

Stamboom 

Noordse mythologie
Mythisch wezen
Fictieve wolf